Miejscowości w Wenezueli:
 Las Piedras – miasto w stanie Sucre
Miejscowości w Portoryko:
 Las Piedras – miasto w gminie Las Piedras
Gminy w Portoryko:
 gmina Las Piedras  (hiszp. Las Piedras Municipio) w Portoryko
Miejscowości w Urugwaju:
 Las Piedras – miasto w departamencie Canelones